Zhou (周) bezeichnet folgende chinesische Dynastien:
 Zhou-Dynastie, eine chinesische Dynastie, wird unterteilt in:
 Westliche Zhou-Dynastie, 11. Jahrhundert v. Chr. bis 771 v. Chr.
 Östliche Zhou-Dynastie, 770 v. Chr. bis 256 v. Chr
 Nördliche Zhou-Dynastie, eine Tabgatsch-Dynastie in Nordchina von 557 bis 581
 Zhou-Dynastie unter Wu Zetian, von 690 bis 705
 Spätere Zhou-Dynastie, eine chinesische Dynastie von 951 bis 960
 Große Zhou-Dynastie unter Zhang Shicheng in Jiangsu, von 1354 bis 1367
 Große Zhou-Dynastie unter Wu Sangui in Südchina, von 1678 bis 1681

Zhou steht für:
 Zhou (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Chou
 Zhuo
 Zhu
 Shou